Кантимпалос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,41 км². Население — 1421 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии